Stanglmeier ist der Familienname folgender Personen und Unternehmen:

 Eduard Stanglmeier (1893–1963), deutscher Fleisch- und Wurstwarenfabrikant
 Josef Stanglmeier (1918–1999), deutscher Bauunternehmer und Politiker

Stanglmeier steht für:

 Stanglmeier Bustouristik, Busunternehmen aus dem Landkreis Kelheim